Герцогство Аоста, спочатку графство Аоста, було королівством, підвладним Савойському дому з початку XI століття до кінця XVIII, коли його незалежні інститути були об'єднані з інститутами князівства П'ємонт. Титул "герцог Аоста" продовжували використовувати другі сини савойського монарха. Сьогодні землі герцогства входять до складу Італії.

Література 

 .
 .
 
 .

Аоста
А